El Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España fue un departamento ministerial con competencias en industria, energía, turismo y telecomunicaciones. Existió con esta denominación desde 2011 hasta 2016, en el primer Gobierno de Rajoy ( legislatura y con su titular en funciones durante la  legislatura). Durante la  legislatura sus competencias fueron repartidas en los nuevos ministerios de Economía, Industria y Competitividad y el de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Funciones 
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo es el Departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de energía, de telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, de turismo y de desarrollo industrial y de la pequeña y mediana empresa.

También le corresponde a este Departamento el impulso de las acciones de cooperación y, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de las relaciones internacionales en dichas materias.

Titulares 

El actual Ministro es Álvaro María Nadal Belda y sucede a José Manuel Soria, quien, estando en funciones, renuncia el 15 de abril de 2016 por su implicación en los Papeles de Panamá, quedando vacante el Ministerio y siendo sus funciones asumidas al día siguiente por el Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos (pero que no es nombrado Ministro de Industria, ya que en funciones, el Presidente tampoco puede nombrar nuevos Ministros).

Estructura orgánica
Antes de la división del Ministerio en 2016, sus órganos superiores eran:
 La Secretaría de Estado de Energía, puesto ocupado por Alberto Nadal Belda.
 La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
 La Secretaría de Estado de Turismo.

Dependían directamente del titular del Departamento los siguientes órganos directivos:
 La Subsecretaría de Industria, Energía y Turismo.
 La Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, con rango de Subsecretaría.

Las relaciones que en el ejercicio de sus funciones el Consejo de Seguridad Nuclear establezca con el Gobierno se desarrollarán a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Como órgano de asistencia inmediata al Ministro de Industria, Energía y Turismo, existe un Gabinete, cuyo Director ostenta el rango de Director General.

Historia 

Corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el ejercicio de las competencias que, en la legislatura anterior, le estaban atribuidas al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con la excepción de las competencias en materia comercial, que pasaron al Ministerio de Economía y Competitividad.

Véase también 
 Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE).
 Documento Único Electrónico (DUE)

Referencias

Enlaces externos 
 Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Industria, Turismo y Comercio
Ministerios de Industria de España
Ministerios de Turismo de España
Espana